Wise Girls – film statunitense del 1929 diretto da E. Mason Hopper.
Wise Girls – film statunitense del 1937 diretto da Leigh Jason.
Scelte d'onore - Wise Girls (WiseGirls) – film statunitense del 2002 diretto da David Anspaugh.